Bacucco ima više značenja:
 Bacucco, Rovigo
 Bacucco, Venezia